Грушівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця у декількох регіонах України.

 Грушівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, м. Судак
 Грушівська сільська рада — Дніпропетровська область, Апостолівський район
 Грушівська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Грушівська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Грушівська сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район
 Грушівська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Грушівська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Грушівська сільська рада — Харківська область, Куп'янський район